Aspidium es un género de helechos perteneciente a la familia  Dryopteridaceae, Comprende 1187 especies descritas y de estas, solo 46 aceptadas.

Algunos autores lo consideran un sinónimo del género Dryopteris.

Taxonomía 
El género fue descrito por  Peter Olof Swartz y publicado en Journal für die Botanik 1800(2): 4, 29. 1801. La especie tipo es: Aspidium trifoliatum (L.) Sw.

Algunas especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de algunas especies del género Aspidium aceptadas hasta noviembre de 2014, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos.	
 Aspidium albescens (Desv.) Salomon		
 Aspidium amboinense Willd.		
 Aspidium anastomosans (Hayata) Hayata		
 Aspidium aureovestitum (Hook.) Griseb.		
 Aspidium calyptratum (Thouars) Desv.

Referencias
 

Dryopteridaceae